Renate (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Monza e Brianza
 Renate (voornaam), een meisjesnaam
 AC Renate, een Italiaanse voetbalclub uit Renate